Ogallala (Nebraska), een plaats in de Amerikaanse staat Nebraska
 Ogallala-aquifer, een groot aquifer in de Great Plains-regio van de Verenigde Staten
 Ogallala-formatie, een geologische formatie in de Great Plains-regio van de Verenigde Staten

Zie ook 
 Oglala (doorverwijspagina)